Jméno a příjmení Vlastimil Černý se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Vlastimil Černý st. – československý sportovní funkcionář, trenér, bývalý předseda plaveckého klubu TJ VŽKG Ostrava (dnes KPS Ostrava)
 Vlastimil Černý ml. (* 1963) – československý a kanadský plavec, účastník olympijských her